Słowo Percy może oznaczać:
 Percy – miejscowość i dawna gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Maine i Loara
 Percy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Isère
 Percy – wieś w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Randolph
 Percy (ang. Percy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson

Zobacz też 
 Percy-en-Normandie – gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche, utworzona 1 stycznia 2016 roku
 Percy Jackson –  główny bohater serii książek Ricka Riordana „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy”